Die Rallye-Weltmeisterschaft 2015 war die 43. FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Sie startete am 22. Januar in Monte Carlo und endete am 15. November in Großbritannien. Den Weltmeistertitel der Hersteller sicherte sich Volkswagen und den Weltmeistertitel der Fahrer ging an das Duo Sébastien Ogier und Julien Ingrassia zum dritten Male in Folge nach 2013 und 2014.

Teams und Fahrer 
Hersteller können die Punkte ihrer Fahrer zusammenzählen. Für die Herstellerwertung können die beiden Fahrer punkten, die vorher von ihrem Team dafür nominiert wurden. Fährt ein nicht für Herstellerpunkte nominierter Pilot in die Punkteränge, bekommt er zwar Fahrerpunkte, für die Herstellerwertung rückt aber der dahinter bestplatzierte nominierte Pilot nach.

Verlauf der Saison

83. Rallye Monte Carlo 
Die Rallye Monte Carlo 2015 war das Duell zwischen Sébastien Ogier und Sébastien Loeb, der ein voraussichtlich einmaliges Comeback für Citroën gab. Loeb übernahm am Donnerstagabend die Führung und lieferte sich am Freitag einen engen Zweikampf mit Ogier. In WP8 beschädigte sich der neunfache Weltmeister das linke Hinterrad und das Duell war vorbei. Ab diesem Zeitpunkt war der Weg für Volkswagen frei für den Dreifachsieg. Im Ziel hatte Ogier 58 Sekunden Vorsprung auf Jari-Matti Latvala und über zwei Minuten auf Andreas Mikkelsen.

63. Rallye Schweden 
Thierry Neuville (Hyundai) konnte bei der Rallye Schweden zum ersten Mal das Volkswagen-Werksteam herausfordern in der laufenden Saison. Nach 21 Prüfungen fehlten ihm nur 4,6 Sekunden auf Sieger Sébastien Ogier. Die Entscheidung um den Sieg fiel erst in der letzten Wertungsprüfung, nach dem sich der in Führung liegende Andreas Mikkelsen (Volkswagen) gedreht hatte.

29. Rallye Mexiko 
Sébastien Ogier (Volkswagen) ist auf dem besten Weg zu seinem dritten WM-Titel. Ogier holte in der Rallye Mexiko, nach der Rallye Monte Carlo und der Rallye Schweden, den dritten Sieg in Folge. Damit ist er im Jahr 2015 ungeschlagen. In Mexiko sicherte er sich außerdem die drei Bonuspunkte in der Power-Stage. Ogier hat nun schon 34 Punkte Vorsprung auf Andreas Mikkelsen (Volkswagen) in der Weltmeisterschaftstabelle der Fahrer.

35. Rallye Argentinien 
Kris Meeke blieb in Argentinien souverän und verwaltete seine Führung bis zum letzten Tag der Rallye geschickt. Im Ziel lag er 18,1 Sekunden vor Teamkollege Mads Østberg. Für Meeke war es der erste Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft. Für Volkswagen verlief die Rallye von Anfang an enttäuschend. Alle drei Autos kämpften mit technischen Problemen.

49. Rallye Portugal 
Am letzten Rallye-Tag machten Jari-Matti Latvala, Sébastien Ogier und Andreas Mikkelsen den Dreifachsieg für Volkswagen klar. Latvala übernahm am Freitag die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Es blieb spannend bis zum Schluss, denn Latvalas Vorsprung betrug nach der letzten WP nur noch 8,2 Sekunden.

12. Rallye Italien 
Weltmeister Sébastien Ogier (Volkswagen) verwaltete seinen Vorsprung am letzten Tag der Rallye und sicherte sich den vierten Saisonsieg in der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr als drei Minuten nahm er seinem Verfolger Hayden Paddon (Hyundai) ab, der am Schlusstag nichts mehr riskierte. Paddon, der lange die Rallye anführte, gelang mit Rang zwei das beste WRC-Ergebnis und seinen ersten Podestplatz. Die Rallye wurde von zahlreichen Ausfällen geprägt, was auch WRC2-Fahrern zu Weltmeisterschaftspunkten in der obersten Rallyeklaße verhalf.

3. Rallye Polen 
Bei der schnellsten Rallye der bisherigen Weltmeisterschaft 2015 (Durchschnittsgeschwindigkeit 121,4 km/h) mussten Sébastien Ogier (Volkswagen) und Beifahrer Julien Ingrassia bis zum Zielstrich absolut fehlerfrei bleiben, um am Ende ihre Teamkollegen Andreas Mikkelsen und Ola Fløne um gerade 11,9 Sekunden zu schlagen.

65. Rallye Finnland 
Jari-Matti Latvala fuhr in Finnland seinem Teamkollegen Sébastien Ogier davon. Nach den Jahren 2010 und 2014 gewann Latvala zum dritten Mal seine Heimrallye.

33. Rallye Deutschland 
Sébastien Ogier gewann vor seinen Teamkollegen Jari-Matti Latvala und Andreas Mikkelsen. Er machte damit einen weiteren großen Schritt in Richtung WM-Titel Nummer drei. Für Volkswagen war es der dritte Dreifachsieg in dieser Saison.

24. Rallye Australien 
Mit dem siebten Rallye-Sieg in diesem Jahr kürte sich Ogier nach 2013 und 2014 vorzeitig auch zum Weltmeister 2015. Volkswagen machte den dritten Hersteller-Titel klar, drei Weltmeisterschaftsläufe vor dem Saisonende.

58. Rallye Korsika 
Jari-Matti Latvala ließ sich den dritten Saisonsieg auf Korsika nicht nehmen und gewann. Die Erfolgsgeschichte für Volkswagen vervollständigten Andreas Mikkelsen, der als dritter das 22. Podiumsresultat für Volkswagen in dieser Saison herausfuhr. Teamkollege Sébastien Ogier beendete die schwierige Heimrallye mit dem neunten Gewinn in einer Power-Stage in der laufenden Saison, auf dem 15. Gesamtrang.

51. Rallye Katalonien 
Sébastien Ogier (Volkswagen) hatte die Rallye Spanien/Katalonien über weite Strecken im Griff, doch auf der abschließenden Power-Stage verunfallte er 3,8 Kilometer vor dem Ziel. Nutznießer war Teamkollege Andreas Mikkelsen, der seinen ersten Gesamtsieg überhaupt feiern konnte in der obersten Klasse der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

71. Rallye Großbritannien 
Sébastien Ogier (Volkswagen) gewann neun der 19 Wertungsprüfungen in Wales und kontrollierte das Geschehen vom Start weg. Kris Meeke hatte im Ziel 26 Sekunden Rückstand. Mit dem zweiten Rang sicherte er Citroën den zweiten Platz in der Hersteller-Weltmeisterschaft vor Hyundai.

Kalender 
Die Rallye Portugal tauschte den Platz mit der Rallye Argentinien. Die südamerikanischen Rallyes in Mexiko und Argentinien wurden Mitte April gefahren. Portugal fand Ende Mai statt. Diese Änderungen bedeuten auch, dass die Rallye Italien eine Woche später, Mitte Juni, gefahren wurde. Die 2014 nach fünf Jahren erfolgreich in die WRC zurückgekehrte Rallye Polen behielt ihren Platz auch in der Saison 2015.

Quelle:

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.
Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Quelle:

Herstellerwertung WRC

Fahrerwertung WRC2 

Quelle:

Fahrerwertung WRC3 

Quelle:

Fahrerwertung JWRC 

Quelle:

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

 
2015
Motorsportsaison 2015